Шаламай:
 Шаламай, Григорий Мартынович (род. 1954) — советский футболист, украинский тренер.
 Шаламай, Сергей Анатольевич (род. 1976) — российский хоккеист.